Black Water — дебютный студийный альбом украинской певицы Maruv, выпущенный 28 сентября 2018 года на лейбле Warner Music Russia.

Синглы 
29 декабря 2017 года была выпущена песня «Drunk Groove» в качестве ведущего сингла из альбома и сразу приобрела известность во всём мире.

«Focus On Me» была выпущена 30 июля 2018 года в качестве второго сингла из альбома. Вместе с выходом Black Water был выпущен ремикс под названием «Focus On Me (Strip Version)».

История 
Maruv заявила об альбоме следующее:

Певица также сообщила, что в альбом не вошло семь песен, три из которых, по словам певицы, выйдут в скором времени.

За несколько дней до премьеры альбома в Instagram Maruv вышло несколько провокационных фото в поддержку альбома.

10 июля 2019 была выпущена хип-хоп-версия песни «Black Water», записанная при участии исполнительницы Betty, одной из участниц афроукраинской хип-хоп-группы . Вместе с песней был выпущен клип.

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы танцевальной музыки
Альбомы Maruv
Дебютные альбомы 2018 года